Гусаровка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гусаровка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Гусаровка — посёлок в Унечском районе Брянской области.

Украина 
 Гусаровка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Гусаровка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Гусаровка — село в Барвенковском районе Харьковской области.

Железная дорога 
 Гусаровка — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги (Житомирская область, Украина).
 Гусаровка — станция Донецкой железной дороги (Харьковская область, Украина).

См. также 
 Новая Гусаровка — село в Балаклейском районе Харьковской области.